Karmeliterstraße steht für:
 Karmeliterstraße (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Pützchen-Bechlinghoven
 Karmeliterstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Altstadt
 Karmeliterstraße (München)
 Karmeliterstraße (Speyer), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Speyer
 Karmeliter Straße (Worms)